Serena Williams era la detentrice del titolo, e si è aggiudicata il titolo per il secondo anno consecutivo battendo in finale Li Na con il punteggio di 7-5,6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Serena Williams (campionessa)
 Li Na (finale)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Angelique Kerber (quarti di finale)
 Simona Halep (ritirata)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Petra Kvitová (quarti di finale)
 Sara Errani (terzo turno)
 Dominika Cibulková (semifinale)
 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Roberta Vinci (secondo turno)
 Sabine Lisicki (terzo turno, ritirata)
 Carla Suárez Navarro (quarto turno)
 Samantha Stosur (terzo turno)

 Sloane Stephens (terzo turno) 
 Eugenie Bouchard (secondo turno) 
 Kirsten Flipkens (quarto turno)  
 Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno) 
 Alizé Cornet (terzo turno) 
 Ekaterina Makarova (quarto turno) 
 Kaia Kanepi (terzo turno) 
 Sorana Cîrstea (secondo turno) 
 Lucie Šafářová (terzo turno) 
 Klára Zakopalová (secondo turno) 
 Svetlana Kuznecova (secondo turno) 
 Venus Williams (quarto turno) 
 Garbiñe Muguruza (secondo turno) 
 Daniela Hantuchová (secondo turno) 
 Elena Vesnina (terzo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (secondo turno)
  Zarina Dijas (secondo turno)
  Donna Vekić (terzo turno)
  Shahar Peer (primo turno)
  Virginie Razzano (secondo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)

 
 Nadežda Kičenok (primo turno) 
 Ol'ga Govorcova (secondo turno) 
 Katarzyna Piter (primo turno) 
 Estrella Cabeza Candela (primo turno) 
 Kimiko Date-Krumm (primo turno) 
 Coco Vandeweghe (quarto turno)

Lucky loser 
 Jana Čepelová (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Open Tennis 2014
WTA Tour 2014